Deutschland kan syfta på:

 det tyska ordet för Tyskland
 Deutschland (låt av Die Prinzen) – en låt av det tyska popbandet Die Prinzen
 Deutschland (singel) – en låt av det tyska bandet Rammstein
 Deutschland Cup – en ishockeyturnering i Tyskland
 Deutschland 83 – en tysk dramaserie i åtta delar från 2015
 Deutschland 86 – en tysk dramaserie i tio delar från 2018
 Deutschlandincidenten (1937) – ett flyganfall mot tyska kryssare Deutschland under spanska inbördeskriget
 Deutschland sucht den Superstar – den tyska versionen av Idols
 Alumniportal Deutschland – en tysk webbplats för så kallade Tysklandsalumner
 Aus Deutschland – en opera av Mauricio Kagel
 Neues Deutschland – en tysk dagstidning
 Nickelodeon Deutschland – en barn-TV-kanal i Tyskland
 Sky Deutschland – ett tyskt betal-TV-bolag
 Xmal Deutschland – en tidigare tysk new wave-grupp bildad 1980

Fartyg
 Deutschland (1916) – en tysk handelsubåt under första världskriget
 Deutschland-klass (kryssare) – en fartygsklass av tunga kryssare som byggdes för Reichsmarine 1931–33
 Deutschland (kryssare) – första av 1930-talets fickslagskepp, senare omdöpt Lützow; involverad 1937 i Deutschland-incidenten
  – transatlantisk oceangående fartyg från år 1900
  – ett slagskepp sjösatt 1904
  – en minläggare i tjänst 1914
  – oceangående fartyg sjösatt 1923, förliste 1945
  – ett segelfartyg som används som skolfartyg, för närvarande i Bremen som museifartyg
  – fartyg sjösatt 1997
  – kryssningsfartyg, sjösatt 1998
 Deutschland (expeditionsfartyg) – en norskbyggd båt speciellt anpassad för polarhaven

Se även
 Deutschland-klass

Se även
 Junges Deutschland – flera